HMS Boxer je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Boxer (1797) 
 HMS Boxer (1812) 
 HMS Boxer (1837) 
 HMS Boxer (1846) 
 HMS Boxer (1855) 
 HMS Boxer (1868) 
 HMS Boxer (1894) 
 HMS Boxer (1941) 
 HMS Boxer (F92)

Boxer